Kolbuszowa (plaats), plaats in Polen
 Kolbuszowa (gemeente), gemeente in Polen
 Kolbuszowa (district), district in Polen